Awaroa bezeichnet in Neuseeland:

 diverse Flüsse, siehe Awaroa River
 eine Siedlung, Awaroa (Neuseeland)

Siehe auch:
 Awarua